Inez steht für:

 Inez, ein weiblicher Vorname – siehe dort auch zu Wortherkunft und Namensträgern
 Inéz Schaefer (* 1990, Künstlername Inéz), eine deutsche Sängerin

Städte:
 Inez (Kentucky), eine Stadt im Martin County im Bundesstaat Kentucky, USA
 Inez (Texas), eine Stadt im Victoria County im Bundesstaat Texas, USA

Siehe auch:
 Ines